Ам-Меллензе (, ) — коммуна в Германии, в земле Бранденбург.

Входит в состав района Тельтов-Флеминг.   Занимает площадь 104,41 км². Официальный код  —  12 0 72 002.

Коммуна подразделяется на 8 сельских округов.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Бранденбурга